Il campionato mondiale di snooker 1990 venne disputato dal 13 aprile al 29 aprile 1990 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Lo scozzese Stephen Hendry vinse il suo primo titolo battendo in finale Jimmy White per 18 a 12. Hendry divenne così il più giovane campione di sempre all'età di 21 anni e 106 giorni.

Con la vittoria su John Parrott in semifinale, Hendry rimpiazzò Steve Davis al numero uno del ranking mondiale.

Per la prima volta dal 1982, Davis non riuscì a raggiungere la finale, perdendo 14–16 contro Jimmy White.

Vennero realizzati 18 century breaks nel campionato e il break più alto fu di 140 ottenuto da John Parrott.

Montepremi

 Vincitore: £ 120.000
 Finalista: £ 72.000
 Semifinalisti: £ 36.000
 Quarti di finale: £ 18.000
 Ottavi di finale: £ 9.000
 Sedicesimi di finale: £ 5.000
 Break più alto: £ 12.000

Tabellone finale

Note 

1990
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1990